Cvilin est un toponyme qui peut désigner :
Cvilin, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
Cvilin, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Foča-Ustikolina, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Cvilin, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Podgorica.